Název Milíkovice má více sídel:
 Milíkovice (Kamenný Újezd) – část obce Kamenný Újezd v okrese České Budějovice
 Milíkovice (Radošovice) – část obce Radošovice v okrese Strakonice